Molekulska formula -{C13H10}- se može odnositi na:

 Fluoren
 Fenalen